Стор () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стор, Анна (1900—2014) — американская долгожительница.
 Стор, Зигфрид (род. 1952) — итальянский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.